Kovács Roberta azaz Roxie Blue (Békéscsaba, 1999. szeptember 2. –) magyar író.

Életrajz 
Békéscsabán született, azonban ott csak pár évig élt, majd a családjával egy másik városba költözött. Már egészen kiskora óta foglalkoztatta az írás. Rendszeres résztvevője volt a gyermek, ifjúsági és iskolai írói pályázatoknak. Középiskolás korában írta meg első, Üdv a fedélzeten című könyvét 2017-ben.

Művei

Bro-Lock-Up sorozat:

Üdv a fedélzeten (2018) 
Ki mondta, hogy a sétahajókázás unalmas?

Lennon Addams egy segítőkész fiatal nő, akinek minden vágya megismerni Mexikót, viszont Acapulco nem szerepelt a tervei között, mégis elkísérte a barátnőjét, Bonnie-t egy hajóútra. Ebben persze az is közrejátszott, hogy Lennon kedvenc bandája, a Bro-Lock-Up fellép Acapulco egyik menő éjszakai bárjában. Arra viszont nem számít, hogy a srác, akivel a hajó első éjszakáján összegabalyodik, nem mást, mint T. J. Lock, a banda frontembere. A hajón nem csak T. J. jelenléte teszi próbára a lányt, hanem egyik volt páciense, Barbara is, aki újra a drogokat választotta a problémái feldolgozására.

A hajóút vége előtt viszont kirobban a botrány.

Üdv az életemben (2020) 
Hogyan tud megbirkózni mindezzel, ha a múltja miatt sem tud fellélegezni?

A Bro-Lock-Up basszusgitárosa, Steven Lock autóbalesetet okozott, amihez a szervezetében lévő kokain is hozzájárult. A balesetben az öccse, T.J. életét vesztette, és egy doktornő kómába került. Stevennek muszáj felelősséget vállalnia tetteiért a bíróságon, ahol kiszabják rá a megfelelőnek vélt büntetést.

De ez a saját- és a doktornő családjának nem elég, így egyre komolyabb akadályokat állítanak elé.

Azt viszont senki sem tudja, milyen viharok tombolnak benne.

Denver fiai sorozat:

Lebuktatott játék (2019) 
El sem hiszem, hogy valami így össze tud hozni két embert!

„Elegem van! Kell egy kis magánélet… Na, meg kikapcsolódás. Kicsit elfáradtam, hogy megfeleljek az apámnak és a mostohaanyámnak, mellesleg a fociedzések is eléggé megviselnek. Ezért kezdtem el videojátékozni. De nem én vagyok benne a legjobb. Meg kell tudnom, ki győz le a saját terepemen egy játékban! – Ez volt több, mint két éve. Most minden nap beszélünk. Vele nem olyan monoton az életem.”

„Imádom a focit! Nem, tényleg, egyszerűen bolondulok érte. Talán ezzel ragaszkodok a múlthoz. Talán ebbe menekülök. Az viszont biztos, hogy akárhányszor bárhol bármikor meg tudom nézni a kedvenc csapatom mérkőzését. A szenvedélyem pedig a focis videojáték. A legjobb vagyok benne. Ez nem vicc. Mindenkit lealázok. És van, aki ezt eleinte nehezen viselte. Lassan három éve próbálkozik, hogy sikerüljön neki legyőznie engem. Párszor volt rá példa, amit a mai napig az orrom alá dörgöl. Ez végtelenül idegesít, ennek ellenére folyamatosan beszélünk. Vele legalább izgalmas az életem.”

Nem az, aminek látszik (2020) 
Azt hittem, ennél rosszabb már semmi sem lehet, aztán mégis az lett… vagy mégsem?

"Minden ott kezdődött, hogy egy kalap fos lettem az egyetemen. Ne kérdezd hogyan, de a majdnem tökéletes középiskolai pályafutásom után az egyetemen a dobótechnikámat elfújták, nekem pedig nem sikerült utána futnom, hogy megállítsam. Úgyhogy összeházasodtam a legjobb barátommal, aki a denveri csapat tulajdonosának a lánya. Ezzel megoldottam magamnak a draftot és a karrieremet. Aha. Azt hittem, hogy sikerült, de mindenkinek igaza volt. A csapatot a szakadék szélére taszítottam. Egyedül annyi sikerem volt, hogy Hillnek át tudtam adni a labdát, fusson vele, a fal meg blokkolt neki. Szóval én csak mellékszereplő voltam abban, amiben az egyik főszereplőnek kellett volna lennem. Ha ez nem lett volna elég, pénteken Lisa megmondta, hogy megismert valakit. Nos, az életem egy hétvége alatt úgy omlott össze, mint egy kártyavár."

Önálló regények:

Hazard - Veszély (2022) 
Gondolkoztál már azon, milyen lenne, ha elmennél egy buliba, és az életed a feje tetejére állna?

„Most már tudom, ki vagy. Nem menekülhetsz előlem. Figyelni foglak, Zara. Minden Egyes Pillanatban! Mikor nem számítasz rá…”

Minden azzal kezdődött, hogy a barátaim unszolására betettem a lábam arra a helyre, amitől a szüleim és a bátyám óva intettek. Már akkor gyanút kellett volna fognom, hogy valami nem stimmel, mikor szó nélkül beengedtek a klubba. Aztán minden ment a maga útján. Először a telefonom esett le egy vonzó srác lába elé. Aztán a kidobó vállán kellett elhagynom a helyet.

Végül kaptam egy üzenetet, ami örökre megváltoztatta az életem.

Novellák:

Egy apró kis szösszenet (2021) 
Egy apró kis szösszenet két emberről…

Források 

Magyar írók
1999-ben született személyek
Magyar nők
Békéscsabaiak
Élő személyek